antenne (insect): uitsteeksels op het hoofd van een insect;
 Antenne (rivier)
 antenne (straling): apparaat voor het ontvangen of uitzenden van elektromagnetische straling;